Performance and Cocktails — второй студийный альбом уэльской рок-группы Stereophonics, вышедший 8 марта 1999 года на лейбле V2 Records. Продюсерами были Steve Bush и Marshall Bird (Bird & Bush).
Альбом достиг № 1 в британском хит-параде UK Albums Chart, а по итогам всего 1999 года занял № 5 в Великобритании, был продан тиражом более 2,5 млн экз. и получил 5-кратный платиновый статус BPI в Соединённом Королевстве.
Лучший альбом 1999 года по версии журнала Kerrang!.

Об альбоме 
Альбом получил умеренные и положительные отзывы музыкальных критиков и интернет изданий, например, таких как, Allmusic, NME, Pitchfork Media, Rolling Stone. Альбом достиг первого места в хит-параде Великобритании, став для группы первым их чарттоппером британского чарта. Тираж в дебютную неделю составил 119 954 экз. Несколько синглов с альбома попали в top-10 хит-парада синглов Великобритании UK Singles Chart: The Bartender and the Thief (№ 3), Just Looking (№ 4), Pick a Part That's New (№ 4).
Альбом провёл 101 неделю в британском хит-параде (UK top-100) и был назван одним из самых успешных альбомов Британской рок-истории 1990-х годов. В 1999 году журнал Kerrang! наградил диск Performance and Cocktails званием «Best Album» (award), а саму группу Stereophonics назвал «Best British Band» 1999 года. Слушатели радио Absolute Radio своим голосованием назвали диск Performance and Cocktails одним из нескольких лучших альбомов десятилетия (разместив его на позиции № 27). На церемонии Mercury Music Prize, альбом получил номинацию и попал в шорт-лист.

Список композиций

Переиздание 
24 августа 2010 года Stereophonics анонсировали переиздание альбомов Performance and Cocktails и Word Gets Around. Для поддержки этой акции группа исполнила все песни этих дисков 17 и 18 октября 2010 года в Hammersmith Apollo. Релиз состоялся 18 октября 2010 и прошёл в двух форматах:

Делюксовое издание включало оригинальный альбом на одном диске и бонусный  CD с 12 b-sides и редкими треками.

Супер-делюксовое издание включало альбом на одном диске  и два бонусных CD (один с 15 b-sides и другой с 10 редкими треками) и другие бонусы (artcards, реплика книги Келли Джонса)

Персонал 
Stereophonics
 Келли Джонс — вокал, гитара
  — бас-гитара
  — ударные

Позиции в чартах

Альбом

Синглы

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 Performance and Cocktails at stereophonics.com
 The Bartender And The Thief. youtube.com
 Just Looking. youtube.com

Рок-альбомы
Альбомы на английском языке
Альбомы Великобритании
Альбомы Stereophonics
Альбомы альтернативного рока
Поп-рок-альбомы
Альбомы V2 Records